Arado (Síria), nom antic d'Arwad.
 Arado Flugzeugwerke, fàbrica d'avions alemanya.